Conyngham Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Conyngham Township (Columbia County, Pennsylvania)
 Conyngham Township (Luzerne County, Pennsylvania)